Tacuara puede referirse a:

 tacuara, varias especies de cañas del género Guadua, nativas de Sudamérica;
 la Tacuara, revista que editaba este grupo;
 La Tacuara, agrupación estudiantil de la UNCPBA;
 Tacuaras, localidad de Paraguay;
 Apeadero Tacuara, estación ferroviaria argentina;
 Movimiento Nacionalista Tacuara, grupo neonazi terrorista argentino.